Monckton ist der Familienname folgender Personen:

 Bridget Monckton (1896–1982), britische Politikerin
 Christopher Monckton, 3. Viscount Monckton of Brenchley (* 1952), britischer Journalist und Politiker
 George Monckton-Arundell, 8. Viscount Galway (1882–1943), Gouverneur von Neuseeland
 John Monckton (1938–2017), australischer Schwimmer
 Lionel Monckton (1861–1924), britischer Musicalautor und -komponist
 Mary (oder Maria) Monckton (1746–1840), britische Salonnière und Blaustrumpf, siehe Mary Boyle, Countess of Cork and Orrery 
 Patrick Monckton (1947–2020), britischer Schauspieler
 Phil Monckton (* 1952), kanadischer Ruderer
 Robert Monckton (1726–1782), britischer General und Politiker
 Walter Monckton, 1. Viscount Monckton of Brenchley (1891–1965), britischer Rechtsanwalt und Politiker

Monckton steht außerdem für:
 Monckton-Schwimmratte, Nagetierart aus Neuguinea

Siehe auch:
 Moncton
 Monkton